Ivandol je lahko:
 Ivandol, Hrvaška
 Ivandol (Slovenija)